Rue (de) Marivaux fait référence à plusieurs odonymes :
 à Amiens, rue de Marivaux ;
 à Clermont-Ferrand, rue Marivaux ;
 à Nantes, rue Marivaux ;
 à Paris, 
 rue de Marivaux (anciennement rue de Marivaux-des-Italiens) ;
 rue Marivaux-des-Lombards, rebaptisée rue Nicolas-Flamel en 1851 ;
 Petite-rue Marivaux, rebaptisée rue Pernelle en 1851 ;
 à Strasbourg, rue Marivaux.